Název Sarkandrova kaple označuje více kaplí:

 Kaple svatého Jana Sarkandra (Olomouc)
 Kaple svatého Jana Sarkandra (Svatý Hostýn)